Епонімний каталог Ольвії — реєстр ольвійських жерців храму Аполона Дельфінія, іменами яких називався відповідний рік, що відомий з фрагментованої епіграфічної пам'ятки  IosPE I² 201 .

Каталог синхронізовано з похибкою +2/-4 рр. з застосуванням матричної моделі та заміни відсутнього хронологічного реперу системою хронологічних діапазонів.

Первісний розмір (110 рядків) реконструйовано завдяки генеалогічній моделі (тобто розрахунку років виконання посади жерцями-епонімами з другого стовпця на основі років виконання посади їхніми родичами з першого стовпця). Відповідно до сучасного стану досліджень, ведення каталогу розпочато з 380 рр. до н. е.  Каталог було зафіксовано у мармурі близько 95-92 рр. до н. е., у зв'язку з одночасною заміною залежними від  Мітрідата VI Евпатора полісами власних хронологічних зводів на Понтійську еру.

У списку присутні імена епонімів, які згадуються у інших епіграфічних пам'ятках (виділено курсивом), що взайве доводить значимість каталогу як хронологічної основи для досліджень з просопографії та соціально-політичної історії Ольвії.

Заслуговує уваги той факт, що каталог ольвійських жерців-епонімів (IosPE I² 201) — найдавніший з наразі відомих історичних хронологічних зводів (на відміну від міфічної хронології) на території сучасної України.

Синхронізований каталог жерців-епонімів

Стовпець І (~380 — ~270) 
(можлива похибка +2/-4 рр.)

…

…

Стовпець ІІ (~270 — ~160) 
(можлива похибка +2/-4 рр.)

…

…

Стовпець ІІІ (~160 — ~95-92) 
(можлива похибка +2/-4 рр.)

…

…

Примітки. Джерела. Посилання

Докладніше 
 М. І. Ніколаєв. Публікації на academia.edu 
 Інфоновини по темі «Епонімний каталог Ольвії» 
Николаев Н. И. Митридат VI Евпатор - эпоним Ольвии. Тезисы научной конференции "Историк и текст". Москва. 2019.

Додатково 
 А. С. Русяєва. Календар місяців року в Ольвії  // 
Епоніми
Ольвія